Haakon Ellingsen (zanger), Noors singer-songwriter.
 Haakon Ellingsen (roeier), Noors roeier.